Badgley ist der Familienname von:

 Bob Badgley (1928–2012), US-amerikanischer Jazz-Musiker 
 Penn Badgley (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler